Por Stillwater pode estar a procura de:

Topônimos
Canadá
Stillwater (Nova Escócia)

Estados Unidos
Stillwater (Minnesota)
Stillwater (Nova Iorque)
Stillwater (Nova Jérsei)
Stillwater (Oklahoma)
Stillwater (Pensilvânia)

Nova Zelândia
Stillwater (Auckland)
Stillwater (West Coast)

Outros usos
Stillwater (filme) - com Matt Damon e Abigail Breslin
Stillwater (banda) - banda de rock americana da década de 1970

Desambiguação